Seznam uvádí města ve Švédsku podle počtu obyvatel na území obcí (kommun). (S = Odhad).

Metropolitní oblasti podle počtu obyvatel 
Největší metropolitní oblasti ve Švédsku podle Ústředního statistického úřadu Švédska (31. prosince 2005):

 Stockholm: 1 889 945 obyvatel
 Göteborg: 879 298 obyvatel
 Malmö: 604 382 obyvatel

V těchto třech regionech je koncentrováno 37 procent obyvatel země.

Městská sídla podle počtu obyvatel

Reference 

 
Města
Švédsku